Kern kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Kern (1850–1925)

Ej att förväxla med:
 F.Kern – Frank Dunn Kern (1883–1973)
 J.Kern – (utan avslutande punkt), auktorsförkortning för Johannes Hendrikus Kern (1903–1974)
 J.Kern. – (inklusive avslutande punkt), auktorsförkortning för Johann Simon von Kerner (1755–1830)

Robotskapade auktorsförkortningar